Зураб Мазиашвили (; ) — советский футболист, нападающий.

Воспитанник тбилисского футбола.

В 1965 году, в возрасте 19 лет, был заявлен тбилисским «Локомотивом». 16 апреля провёл свой первый матч в первенстве против «Шахтёра» (Караганда) — 3:1. 16 июня 1965 года вышел на замену в товарищеском матче молодёжной СССР против молодёжной Румынии (3:4). За шесть сезонов провёл с «Локомотивом» во втором дивизионе 189 матчей, до роспуска команды.

Дважды пробовался в тбилисском «Динамо» (1966 — 5 матчей за дубль и 1968).

Также выступал в командах «Торпедо» (Кутаиси), «Гурия» и «Дила» доведя количество матчей в первенствах до 315. Неоднократно выступал в кубках страны против команд высшей лиги: «Торпедо» (Москва) (0:1) и «Динамо» (Тбилиси) (2:4 — был капитаном).

Достижения 
 Лучший бомбардир команды «Локомотив» (Тбилиси) в сезонах 1967 и 1968

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси